Юлия Таубиц (, род. 1 марта 1996 года, Аннаберг-Буххольц) — немецкая саночница, трёхкратная чемпионка мира по санному спорту, призёр чемпионатов мира и Европы, победительница и призёр этапов Кубка мира, обладательница Большого хрустального глобуса (2019/20). Член сборной Германии по санному спорту.

Биография 

Начала заниматься санным спортом в раннем возрасте в 2003 году.

В феврале 2016 года Юлия Таубиц завоевала золото на юниорском чемпионате мира в Винтерберге.

В 2017 году она заняла 2-е место на чемпионате мира U23 в Инсбруке. На новой олимпийской трассе в Пхёнчхане она приняла участие в этапе Кубка мира.

На первом этапе Кубка мира 2018/2019 года в Австрии, Юлия,в двух гонках (основная трасса и спринт) стала второй после лидера сборной Германии Натали Гайзенбергер. На этапе в Калгари одержала победу. По окончании сезона в Кубке мира она заняла итоговое второе место. 

На чемпионате мира по санному спорту в Винтерберге, в 2019 году, Юлия впервые в карьере завоевала две серебряные медали в спринте и одиночных санях.

В первом спуске сезона 2019/2020 года, в Инсбруке, Юлия финишировала с третьим результатом дня, уступив россиянке Татьяне Ивановой 0,164 секунды. На втором этапе ей не было равных и она одержала первую победу в сезоне. На чемпионате Европы в Лиллехаммере немецкая саночница стала серебряным призёром соревнований, уступив Ивановой. На чемпионате мира в Сочи Таубиц, как и годом ранее, заняла второе место в соревнованиях одиночниц и стала трёхкратным серебряным призёром чемпионатов мира. В эстафете в составе сборной Германии выиграла золото и впервые стала чемпионкой мира. 

На чемпионате мира 2021 года в Кёнигсзе победила в спринте, а затем и в одиночках, опередив Натали Гайзенбергер. В эстафете в составе сборной стала второй.

Примечания

Ссылки 
 Юлия Таубиц на сайте FIL

Саночники Германии
Чемпионы мира по санному спорту
Саночники на зимних Олимпийских играх 2022 года